Miejscowości w USA:
 Dougherty – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Dougherty – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Murray
Gminy w USA:
 Dougherty (ang. Dougherty Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dougherty (ang. Dougherty County) – w stanie Georgia